Golinelli puede hacer referencia a:

Alessandro Golinelli, escritor y director de cine italiano;
Claudio Golinelli, ciclista italiano;
Claudio Golinelli, músico italiano;
Enrico Golinelli, abogado y político italiano;
Marino Golinelli, empresario y filántropo italiano;
Stefano Golinelli, compositor y pianista italiano.